Maldivian — флагманская авиакомпания Мальдивской республики со штаб-квартирой в Мале, осуществляющая регулярные и чартерные перевозки по аэропортам страны и за её пределы. Является дочерним предприятием государственной транспортной компании Island Aviation Services.

Портом приписки авиакомпании и её главным транзитным узлом (хабом) является международный аэропорт имени Ибрагима Насира в Мале.

История 
Авиакомпания Island Aviation была основана в 2000 году и начала операционную деятельность по внутренним маршрутам несколько месяцев спустя, используя воздушный флот из двух самолётов Bombardier Dash 8 Q200 и одного Dornier 228.

26 января 2008 года компания открыла свой первый международный маршрут в Тривандрум.

25 августа 2008 года авиакомпания сменила официальное название на Maldivian, проведя при этом соответствующий ребрендинг.

Маршрутная сеть 
В январе 2014 года маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании Maldivian охватывала следующие аэропорты:

Внутренние 

Мальдивы
 Мале — международный аэропорт имени Ибрагима Насира хаб
 Тиладуммати — международный аэропорт Ханимаду
 Баа — аэропорт Дхаравандхоо
 Колхумадулу — аэропорт Тхимарафуши
 Ари — международный аэропортй Вилла
 Лааму — аэропорт Кадхоо
 Гаафу-Алиф — аэропорт Кооддоо
 Гаафу-Дхаалу — аэропорт Каадедхоо
 Гнавийани — аэропорт Фувахмулах
 Сиину (Адду) — международный аэропорт Ган

Международные 
Бангладеш
 Дакка — международный аэропорт имени шаха Джалала
Китай
 Чунцин — международный аэропорт Чунцин Цзянбэй
Индия
 Ченнаи — международный аэропорт Ченнаи
 Тируванантапурам — международный аэропорт Тривандрум
Шри-Ланка
 Коломбо — международный аэропорт Бандаранаике

Флот 
В ноябре 2019 года авиакомпания Maldivian эксплуатировала воздушный флот из следующих самолётов:

Залы повышенной комфортности 
Транспортная компания Island Aviation Services имеет в собственности три зала повышенной комфортности в трёх аэропортах Мальдивской республики:

Международный аэропорт имени Ибрагима Насира (Мале) 
 Moonimaa Lounge
 Зал расположен в терминале внутренних линий

Международный аэропорт Ханимаду 
 Kashimaa Lounge

Аэропорт Каадедхоо 
 Kashimaa Lounge at Kaadehdhoo
 Зал расположен в аэропорту Каадедхоо, работающему только с внутренними авиаперевозками. Ёмкость зала повышенной комфортности составляет 40 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Maldivian 

Авиакомпании Мальдив
Государственные авиакомпании